

Patronyme 

 les Taglioni, famille de danseurs célèbres :
Carlo Taglioni (avant 1755-1812), danseur italien
Filippo Taglioni (1777-1871), danseur et chorégraphe italien
Marie Taglioni (1804-1884), danseuse italo-suédoise
 Paul Taglioni (1808-1884), danseur et chorégraphe allemand
 Salvatore Taglioni (1789-1868), danseur et chorégraphe italien
Alice Taglioni (1976- ), actrice française

Toponyme 

 Taglioni, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Marie Taglioni.

Famille d'artistes